Дискографія англійського рок-гурту Noel Gallagher's High Flying Birds складається з одного студійного альбому, одного концертного альбому, трьох міні-альбомів, чотирьох синглів та чотирьох музичних кліпів.

Альбоми

Студійні альбоми

Концертні альбоми
 International Magic Live at The O2 (2012)

Міні-альбоми

Сингли

Музичні відео

Примітки 

Noel Gallagher's High Flying Birds